Fulvio Aducci (1884-1955), un homme politique brésilien ;
 .